L'édition 2008 du tournoi de tennis de Pörtschach se déroule du 18 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Il s'agit de la  et dernière édition du tournoi. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve de simple, Marcelo Melo et André Sá celle de double.

Lauréats 
Nikolay Davydenko, déjà vainqueur en 2006, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Juan Mónaco, tenant du titre.

En double, Marcelo Melo et André Sá remportent le titre en battant en finale Julian Knowle et Jürgen Melzer. Il s'agit pour chacun du , le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pörtschach
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Sport en Autriche en 2008
Tennis en mai 2008